Масленникова або Масленнікова — жіноча форма слов'янського прізвища  і топонім.

Відомі носії 
 Масленникова Божена Іванівна (. 1940) — кольорокоректор кіностудії «Мосфільм» з 1965 року.
 Масленникова Віра Миколаївна (1926—2000) — радянський і російський математик, спеціаліст у галузі диференціальних рівнянь з частинними похідними, математичної гідроаеродинаміки та функціональних просторів, доктор наук, професор.
 Масленникова Зоя Опанасівна (1923—2008) — скульптор, літератор.
 Масленнікова Ірина Іванівна (1918—2013) — радянська оперна співачка.
 Масленнікова Леокадія Гнатівна (1918—1995) — радянська співачка.
 Масленникова Маргарита Миколаївна (1928—2021) — радянська лижниця.
 Масленникова Маріанна Євгенівна (. 1961) — радянська легкоатлетка.
 Масленникова Наталія Миколаївна (1927—2010) — радянський і російський історик, палеограф.
 Масленникова Ольга Олександрівна (1874—1941) — свята Російської православної церкви, мучениця.
 Масленникова Римма Миколаївна (. 1937) — свердлильниця, Герой Соціалістичної Праці.
 Масленникова Станіслава Юріївна (. 1969) — російська оперна співачка і педагог.

 Топонім 
 Масленникова — присілок в Плесецькому районі Архангельської області Росії.

Примітки